

Крюкай — містечко в Шакяйському районі Маріямпольського повіту.
 Крюкай — містечко в Йонішкіському районі Шяуляйського повіту.